Okręty US Navy o nazwie USS  "Edsall":

 Pierwszy "Edsall" (DD-219) był niszczycielem typu Clemson, który był w służbie w latach 1920-1942.
 Drugi "Edsall" (DE-129) był niszczycielem eskortowym, który był w służbie w latach 1943-1946.

Edsall